Аньхойская клика () — одна из клик (фракций), на которые распалась группировка бэйянских милитаристов после смерти Юань Шикая.

Аньхойская клика была преобладаюещей силой в центральном правительстве в Пекине в 1916-1920 годов. Лидеры клики неоднократно возглавляли пекинское правительство. В правительстве клика боролась за влияние с Чжилийской кликой  и Фэнтяньской кликой, и это противостояние сопровождалось сложными интригами и военными столкновениями.

Аньхойская клика придерживалась жёсткой позиции по отношению к Движению в защиту Конституции.

История 
Название получила от провинции Аньхой, уроженцами которой были лидеры клики Дуань Цижуй и другие, оттуда же был родом могущественный сановник  Ли Хунчжан, который сгруппировал офицеров после Тайпинского восстания. Клика пользовалась поддержкой Японии, военные силы клики размещались в провинциях Хэнань, Чахар, Чжили, Шаньдун и во Внешней Монголии. Эти силы использовались кликой для утверждения своего господства в Северном Китае.

Основание клуба Аньфу Сюй Шучжэном и победа в выборах 
В 1918 году генерал Сюй Шучжэн и политик Ван Итан основали клуб Аньфу — политическое отделение Аньхойской клики. На выборах в созданный парламент Китайской республики политики принадлежавшие к клубу получили три четверти мест. Тогда президентом был назначен нейтральный Сюй Шичан, но клуб Аньфу фактически управлял страной, а представитель Чжилийской клики были отстранены от высших должностей.

Китайская оккупация Монголии

Сюй Шучжэн возглавил китайский десятитысячный корпус, который в июле 1919 года занял столицу богдо-ханской Монголии Ургу, и принял там власть.

Чжили-Аньхойская война
В июле 1920 года  состоялась Чжили-Аньхойская война, которая закончилась разгромом Аньхойской клики. На стороне чжилийской клики выступил глава  фэнтяньской клики Чжан Цзолин. Основное сражение происходило 14-17 июля. Аньхойцы выступали на два фронта. У Пэйфу смог прорвать западный фронт и разгромить его. После поражения командующий восточного фронта Сюй Шучжэн бежал, оставив армию. Через два дня Дуань Цижуй подал в отставку, и 23 июля чжилийские войска вошли в Пекин.

После поражения
Аньхойская клика прекратила своё существование, её клуб был распущен. К 1924 все провинции контролировавшиеся Аньхойской кликой перешли к Чжилийской клике, за исключением Шаньдуна. Часть генералов аньхойской клики вскорости были амнистированы, и хотя отдельные представители продолжали участвовать в политической жизни Китая, клика больше не представляла организованной силы.

Лу Юнсян продолжал работать в должности военного губернатора провинции Чжэцзян, пока не разразилась Цзянсу-Чжэцзянская война 1924 года и он бежал, но потом снова получал должности военных губернаторов других провинций.

Дуань Цижуй в 1924 - 1926 годах стал  как нейтральная фигура "исполнительным руководителем правительства" (中華民國臨時執政, эта должность была введена тогда вместо президента).

Примечания

Литература 

 на русском языке
 
 на других языках
  
 
 
 

Китайская революция
Эра милитаристов в Китае